Arnstam ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Martynowitsch Arnstam (1880–1969), russischer Maler und Zeichner, Bühnenbildner, Filmarchitekt und Kostümbildner
 Leo Oskarowitsch Arnstam (1905–1979), sowjetischer Filmregisseur und Autor